

Константиновка — село, Айиртауський район, Північноказахстанська область
 Константиновка — село, Аршалинський район, Акмолинська область
 Константиновка — село, Костанайський район, Костанайська область
 Константиновка — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область
 Константиновка — село, Успенський район, Павлодарська область

Константиновка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Константиновка — село, Кулундинський район, Алтайський край
 Константиновка — присілок, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Константиновка — село, Ніколаєвський район, Хабаровський край
 Константиновка — село, Ромодановський район, Мордовія
 Константиновка — село, Туймазинський район, Башкортостан
 Константиновка — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Константиновка — село, Шарлицький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Костянтинівка (значення)